TPH est un sigle, qui signifie ou désigne :
 Subaru B5 TPH, une automobile du constructeur japonais Subaru ;
 Swiss TPH, l’Institut tropical et de santé publique suisse ;
 Tribunal des prud'hommes ;
 Tryptophane hydroxylase ;
 Trouble de la personnalité histrionique ;
 Walther TPH, un pistolet semi-automatique allemand.